Brookner ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Brookner (1928–2016), britische Schriftstellerin und Kunsthistorikerin
 Howard Brookner (1954–1989), US-amerikanischer Regisseur

Siehe auch:
 Brukner
 Bruckner